Autocesta A4 , autocesta u Hrvatskoj
Autocesta A4 (Slovenija), autocesta u Sloveniji